Карл Кольдевей (1837—1908) — німецький мандрівник.
 Роберт Кольдевей (1855—1925) — німецький вчений-археолог, архітектор та викладач. Відомий глибокими дослідженнями руїн давнього Вавилону.

 Острів Кольдевея — один з островів архіпелагу Земля Франца-Йосипа.
 11352 Кольдевей — астероїд головного поясу.